NJG peut faire référence à :
 NJG ou Nachtjagdgeschwader, escadrille de chasse de nuit en allemand, dans la désignation militaire de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Organisation de la Luftwaffe (1933-1945)).

Code